Tommy Danielsson ist der Name folgender Personen:

* Tommy Danielsson (Tischtennisspieler) (* 1959), schwedisch-australischer Tischtennisspieler und -trainer
 Tommy Danielsson (Snowboarder) (* 1980), schwedischer Snowboarder